HUF est un code qui peut signifier :
 forint, la monnaie de la Hongrie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; bientôt remplacée par l'euro ;
 , l'aéroport de Terre Haute, dans l’État de l'Indiana, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports